Stade Roland Garros (în ) este un complex de terenuri de tenis din Paris (Franța), unde sunt organizate partidele turneului de tenis Open-ul Francez.

Legături externe

 Site-ul oficial al Federației Franceze de Tenis (FFT) 
 Istorie de pe site-ul oficial al Roland Garros 2008 

Stadioane din Franța
Arondismentul 16 din Paris